Block Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Block Hill (Kalifornien)
 Block Hill (Washington)